Без бюста нет рая ()

 Без бюста нет рая (телесериал, 2006) — Колумбия
 Без бюста нет рая (телесериал, 2008, Колумбия) — Колумбия / США
 Без бюста нет рая (телесериал, 2008, Испания) — Испания